Список землетрясений в Вануату — перечень землетрясений, произошедших в Вануату.

Легенда 
В списке указаны: дата землетрясения; регион; его магнитуда по шкале Меркалли; количество жертв.

Землетрясения

Примечания 

Земл
 
Вануату